Le stade Octave-Birembaut est un des stades principaux avec le stade Raymond-Delabre de la ville d'Hénin-Beaumont. C'est le terrain des clubs du Stade Héninois et club féminin d'Hénin-Beaumont depuis la saison 2010-2011.

Organisation 
Le stade ne comporte qu'une seule tribune pouvant contenir environ  places, une buvette est située en haut de la tribune. De l'autre côté du terrain se trouve un préau où quelques spectateurs peuvent s'installer. Le stade porte le nom d'un ancien joueur du Stade Héninois Football.

Historique 
Lorsque le club jouait en CFA 2 lors des saisons 2002/2003 et 2003/2004, le stade Birembaut était copieusement garnie par un public fervent et chaleureux.

Octave-Birembaut
Birembaut, Octave
Birembaut, Octave
Hénin-Beaumont